Эрбдростенхоф () — дворец расположенный на улице Зальцштрассе в Мюнстере; был построен в стиле барокко по планам архитектора Иоганна Конрада Шлауна в период с 1753 по 1757 год. Разрушенные в годы Второй мировой войны фрески Николауса Лодера были восстановлены Паулем Рекендорфером в 1965—1967 годах.

См. также 
 Замок Штрюнкеде
 Замок Остерштайн
 Церковь Святого Маврикия

Примечания

Литература 
 Ulf-Dietrich Korn: Der Erbdrostenhof in Münster. 3. überarbeitete Auflage, Westfälischer Heimatbund, Münster 2005. (= Westfälische Kunststätten, Heft 50.)
 Hannalore Reuter: Historische Tasteninstrumente im Erbdrostenhof. Westfälischer Heimatbund, Münster 1987. (= Westfälische Kunststätten, Heft 47.)

Ссылки 
 

Здания и сооружения, заложенные в 1753 году
Здания и сооружения, построенные в 1757 году в Германии
Дворцы, построенные в 1750-е годы
Дворцы Северного Рейна-Вестфалии
Здания и сооружения Мюнстера